Jaffé est un patronyme porté par : 
 Aniéla Jaffé (1903-1991), psychologue et psychanalyste jungienne.
 Edgar Jaffé (1865-1921), économiste et homme politique allemand.
 Georges Jaffé (1907-1984), réalisateur français.
 Philipp Jaffé (1819–1870), historien allemand.

Autres 
 le Prix Jaffé, distinction décernée par l'Académie des sciences.

Voir aussi 
 Jaffe

Homonymie de patronyme